Hausotte ist der Familienname folgender Personen:

 Horst Hausotte (1923–2017), deutscher Maler und Grafiker
 Tino Hausotte (* 1969), deutscher Hochschullehrer